Koninkrijk Dahomey, historisch land van 1600 tot 1894
 Dahomey (kolonie), Franse kolonie van 1894 tot 1958
 Republiek Dahomey, historisch land van 1958 tot 1975
 Dahomey (volk), West-Afrikaanse etnische groep
 Dahomey, ook Daume, een dorp in Suriname